Matrona (Romeinen), een Romeinse vrouw sine manu
 Matrona (geslacht), een geslacht van libellen